Пет Вербек (,  24 травня 1964, Сарнія) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1981 року.

1982 року був обраний на драфті НХЛ під 43-м загальним номером командою «Нью-Джерсі Девілс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 років, захищав кольори команд «Нью-Джерсі Девілс», «Гартфорд Вейлерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Даллас Старс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 1541 матч у НХЛ, включаючи 117 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Даллас Старс» — 1999.
 Учасник матчів усіх зірок НХЛ — 1991, 1996.

Статистика

Див. також 
 Список гравців НХЛ, які набрали 1000 очок у чемпіонаті
 Список гравців НХЛ, які закинули 500 шайб у чемпіонаті

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Задрафтовані «Нью-Джерсі Девілс»
Українці Канади
Уродженці Сарнії (Онтаріо)
Американські спортивні коментатори